Поле може да се отнася за:
 в географията
 поле (земна форма) - обширно открито място, равнина
 поле (земеделие) – използвани открити площи в земеделието: обработвани (ниви) и необработвани (пасища, ливади)
 във физиката
 поле (физика) – форма на съществуване на материята
 електрическо, магнитно, електромагнитно поле – видове полета във физиката
 в математиката
 поле (алгебра) – алгебрична структура, в която са дефинирани операциите събиране и умножение със стандартните им свойства
 векторно, тензорно поле – структури, използвани в геометрията и диференциалните уравнения